Faupel ist der Familienname folgender Personen:

 Stefan Faupel (* 1977), deutscher Schauspieler, Musiker und Theaterkomponist
 Wilhelm Faupel (1873–1945), deutscher Militär und Diplomat